Словения участвует в конкурсе песни Евровидение 2012 в Баку, Азербайджан. Своего представителя RTVSLO решил выбрать путём многосерийного конкурса Misija Evrovizija и национального финала EMA 2012.

Организация национального финала 
22 июня RTVSLO подтвердил своё участие в конкурсе песни Евровидение, который состоится в Баку, Азербайджан
В этом году представителя Словении будут выбирать 2 национальных конкурса. Первый Misija Evrovizija для выбора двух кандидатов, а после в EMA 2012 эти исполнители будут бороться между собой за право представить страну на международном конкурсе.

Misija Evrovizija 
Misija Evrovizija это долгий трехмесячный процесс отбора в три этапа
 Прослушивание в пяти словенских городах: Целе, Ново-Место, Копер, Марибор, Любляна. Региональные прослушивания были открыты для любого участника старше 16 лет. Организаторы Misija Evrivizija выбрали 130 участников для дальнейшего отбора.
 Судейское прослушивание. Все 130 участников выступали перед профессиональным жюри, состоящего из трех судей. Теперь уже 32 участника могли продолжить своё продвижение по конкурсу.
 В прямом эфире 32 участника каждую неделю соревновались между собой за выход в следующий этап. Участники покидавшие проект определялись с помощью телеголосования.
Имена четырёх судей, которые освещали конкурс Misija Evrovizija были оглашены 8 сентября 2011 года:
 Дарья Швайгер (певица, представитель Словении на конкурсе песни Евровидение в 1995 и 1999)
 Jonas Žnidaršič (телеведущий)
 Raay (композитор)
 Tina Marinšek (певица)
Шоу продлилось более трёх месяцев: со 2 октября 2011 года по 8 января 2012 года.

Первый раунд

Второй раунд

Третий раунд 
По правилам проекта, в третьем раунде каждую неделю среди участников выбираются двое с наименьшим количеством голосов жюри и телезрителей, — им предоставляется возможность исполнить вторую песню; остальные автоматически проходят в следующий тур. Из двух дополнительно выступающих артистов путём зрительского голосования выбирается один, который продолжит пребывание в проекте.

Полуфинал

Финал «Misija Evrovizija»

Результаты 

Из-за проведения 4 декабря в Словении парламентских выборов, четвёртый полуфинал был перенсён на 11 декабря.

EMA 2012 
EMA 2012 будет транслироваться компанией РТВ Словения (RTV Slovenija) 26 февраля 2012 года. Две исполнительницы, занявшие первые места в телепроекте «Misija Evrovizija» — Ева Бото и Nika & Eva Prusnik — исполнят оригинальные песни, среди которых будет выбрана одна, с которой победительница отправится на Евровидение 2012 в Баку.

10 февраля 2012 года RTVSLO объявил, что было принято более 50 композиций для участия в финале отборочного конкурса Словении EMA 2012. Большинство композиций, поступивших в RTVSLO принадлежат словенским авторам, однако можно встретить творения шведских, мальтийских, датских, хорватских и исландских композиторов. 16 февраля 2012 года были объявлены названия композиций, которые примут участие в EMA 2012. Презентация конкурсных песен состоялась 17 февраля на местном радио.

Евровидение 
Словению на конкурсе представила Ева Бото с песней «Verjamem» (Я верю). Согласно жеребьёвке, Ева выступила во втором полуфинале 24 мая 2012 года, в котором заняла 17-е место, набрав 31 балл.

Примечания 

Страны на «Евровидении-2012»